Даннер — фамилия. Известные носители:
 Даннер, Блайт (род. 1943) — американская актриса.
 Даннер, Георг (род. 1946) — австрийский шахматист, международный мастер (1980).
 Даннер, Дитмар (род. 1950) — немецкий футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Даннер, Кристиан (род. 1958) — немецкий автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Даннер, Кристиан Франц (1757—1813) — немецкий скрипач, композитор и дирижёр.
 Даннер, Феликс (род. 1985) — немецкий гандболист.